Regimiento puede referirse a:
 Regimiento, unidad militar.
 Regimentar, "reducir a regimientos varias compañías o partidas sueltas".

 Distintos conceptos relativos al antiguo cargo de regidor
 Regimiento, órgano municipal castellano en la Edad Media.
 Regiduría, "oficio o empleo de regidor".
 "Cuerpo de regidores" en un concejo o ayuntamiento.
  
 "Acción y efecto de regir".
 Gobierno
 Forma de gobierno o régimen político.
 Sistema político.

 Multitud
 Regimiento (náutica), libro en que se daban a los pilotos las reglas y preceptos de su facultad.

Notas